Bukiet ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Bukiet (1919–1995), deutscher Tischtennisspieler
 Melvin Jules Bukiet (* 1953), US-amerikanischer Schriftsteller und Literaturkritiker